Tölken oder Toelken ist der Familienname folgender Personen:

 August Tölken (1892–1975), deutscher Bildhauer
 Barre Toelken (1935–2018), US-amerikanischer Volkskundler
 Diedrich Tölken, deutscher Bauunternehmer, Baumeister und Architekt
 Ernst Heinrich Toelken (1786–1864), deutscher klassischer Archäologe, Philosoph, Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Hellmut R. Toelken (* 1939), namibisch-australischer Botaniker